L'Aztec Lady est un ketch de la société de croisière AZTEC LADY depuis 2009. 

Il a le label BIP (Bateau d'intérêt patrimonial) de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial depuis 2012.

Son immatriculation est  (quartier maritime de Cherbourg).

Histoire 
Aztec Lady est un voilier de plaisance en acier de . Il a été dessiné et construit pour des navigations sous les hautes latitudes.
Gréé en ketch, ce navire est mis à l’eau en 1977 à Southampton (Royaume-Uni). Durant 25 ans il sillonne toutes les mers du globe et participe à de nombreuses « Cutty Sark ». 

Depuis l’année 2000 ce navire propose des programmes de navigations en Atlantique Nord et en Arctique, soit des destinations telles que : Spitzberg, Groenland, îles Féroé, Islande, Norvège, îles Lofoten mais aussi des croisières dans les îles Anglo-Normandes.

Il était présent à l'Armada 2013 de Rouen.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 
 Fiche BIP Fondation du Patrimoine maritime

Deux-mâts
Ketch
Nom de bateau
Bateau de croisière
Bateau français
Bateau lancé en 1977
Bateau d'intérêt patrimonial
Navire construit en Angleterre
Voilier